Chaux Ronde kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Chaux Ronde, Gryon, Vaud, Aigle, 
 Chaux Ronde, Ollon, Vaud, Aigle,